Een manuscript of handschrift is een met hand geschreven tekst, dus een die niet gedrukt is. Meer specifiek kan dit zijn:

 Een geschreven werk, in het algemeen van voor de tijd van de boekdrukkunst, zie: handschrift (document).
 Een tekst die door een auteur geschreven is (met de hand of een schrijfmachine, tegenwoordig met een tekstverwerker) om gedrukt te worden, zie: manuscript (modern).

Tekstsoort